HMS Unicorn () — название нескольких кораблей:* HMS Unicorn (1824) — фрегат Королевского флота Великобритании, корабль-музей
 HMS Unicorn (1941) —  британский авианосец периода Второй мировой войны.